Винце́нт Ду́нин-Марцинке́вич (Ви́кентий Ива́нович Ду́нин-Марцинке́вич; , ; 23 января (4 февраля) 1808, фольварк Понюшковичи, Бобруйский уезд, Минская губерния — 17 декабря (по другим данным 29 декабря) 1884, д. Люцинка, Минский уезд, Минская губерния) — белорусский писатель и драматург, классик белорусской литературы. 

Двойную фамилию приобрёл во взрослом возрасте, до 1832 ни в одном документе не упоминается «придомок» Дунин, все документы отца, матери, брата и других родственников упоминают только фамилию Марцинкевич. Впервые «Дунин-» появился в документах Минского дворянского депутатского собрания, где молодой Викентий «доказывал» своё дворянское происхождение. Историк Дмитрий Дрозд считает, что большинство предоставленных Марцинкевичем документов были поддельными.
…Возьму на себя смелость утверждать, что большинство приведенных в родословной Винцента Дунина-Марцинкевича документов либо откровенные подделки, либо сомнительные документы (проверить их подлинность невозможно), либо документы, не имеющие отношения к этой семье: мало ли где и когда могли жить некие Ян, Томаш или Игнат Марцинкевичи? Главным при составлении таких родословных было предоставить сведения о нескольких поколениях и подтвердить выписками из актовых книг, ревизских сказок, метрических книг. Более-менее достоверные документы даны лишь в отношении поколений самого Винцента и его отца… 
Дрозд Дмитрий «Зачем Винценту Марцинкевичу понадобился Дунин»

Долгое время ошибочно считался племянником митрополита римско-католической церкви Российской империи Станислава Богуш-Сестренцевича. На самом деле не был с ним в кровном родстве: племянница Сестренцевича, Людовика Рыкачевская, была первой женой отца Викентия Марцинкевича — Яна, а сам Викентий был сыном от второго брака.

Биография 
Родился Винцент (Викентий Иванович) Марцинкевич (в метрике о рождении нет «придомка» Дунин, ни у родителей, ни у крёстной — родной сестры Юлианны, а сам младенец был крещён двойным именем Винцент-Якуб) 4 февраля 1808 года в фольварке Панюшковичи Бобруйского повета Минской губернии в шляхетской семье. После окончания Бобруйского поветового училища и Виленской базилианской бурсы поступил на медицинский факультет Петербургского (по другим сведениям Виленского) университета, но вынужден был прервать учёбу по болезни. Сведения обо всех этапах образования не подтверждаются никакими архивными документами, а известны только по недостоверным биографиям Марцинкевича. В формулярном списке о службе никаких данных о полученном образовании нет. Скорее всего, оно было домашним. Позднее он служил чиновником в Минском криминальном суде, был переводчиком в Минской епархиальной консистории.

В ноябре 1835 года по подозрению в подделке дворянских документов и королевских печатей был арестован и находился под домашним арестом, на городской гауптвахте и около недели в Минском тюремном замке, или, как его называли неофициально, «Пищаловском замке». Вернулся на работу в духовную консисторию только через 4 месяца, в феврале 1836 года, где в объяснительной о таком большом прогуле написал только о домашнем аресте, скрыв факт заточения в тюрьме. В итоге расследования был оставлен в «сильном подозрении».

В 1840 году оставил службу, приобрёл фольварк Люцинка около Ивенца Воложинского района, который стал для него местом постоянного жительства до конца дней. Однако он продолжил много времени проводить в Минске, в среде демократической интеллигенции.

Вместе с писательской деятельностью Дунин-Марцинкевич активно занимался и просветительской работой — организовывал белорусские школы, собирал фольклор, записывал разговорный язык. У него в доме собиралась вся минская интеллигенция, где обсуждали состояние белорусской культуры и литературы.

Особого внимания заслуживает театральная деятельность Винцента Дунина-Марцинкевича. Его стараниями был создан первый белорусский театральный коллектив. В историю белорусской культуры он вошел под названием . Увлечение театром пришло к Дунину-Марцинкевичу очень рано, ещё в то время, когда он жил в Петербурге и Вильне. Не пропускал он ни одного спектакля и в Минске. Вероятно, с этого зрительского увлечения и начался Марцинкевич-драматург, режиссёр и актёр. Под влиянием спектаклей русских и польских трупп у него родилась мысль создать свой, отличительный, белорусский театр. В труппу театра входила семья писателя, соседи, ученики местной школы, знакомые и крестьяне. Театр выступал преимущественно в фольварке Люцинка. Репертуар состоял из пьес, написанных самим драматургом. Театр был синтетическим и вбирал в себя разные виды сценического творчества: драматическое, вокально-музыкальное и танцевальное искусство. Он наследовал традиции народного сценического искусства и был центром демократической культуры. Театр Дунина-Марцинкевича пробуждал национальное самосознание зрителей. Первая постановка комической оперы «Селянка» («Идиллия») состоялась 9 февраля 1852 года, а на театральных подмостках открыто прозвучало белорусское слово. Эта дата и считается отправной в возникновении белорусского сценического искусства. После первого представления спектакль был запрещен властями и в дальнейшем ставился в Минске и белорусских местечках нелегально.

С марта 1862 и до 22 февраля 1864 года в Добровлянах прятался от преследования царской администрации. В марте 1862 года временный военный губернатор Минской губернии генерал-майор Кушалев разослал циркуляр, в котором было написано: «По полученным мною правдивым сведениям выясняется, что помещиком Марцинкевичем написаны на народном белорусском языке возмутительное стихотворение под заглавием „Гутарка старого деда“, что имеет целью возбудить крестьян западных губерний против правительства, … и что г. Марцинкевич старается распространять произведение свое… среди простого народа». Винцент Дунин-Марцинкевич нашел приют в Добровлянах у Матильды Бучинской. После того как имение Добровляны Свенцянского уезда было секвестровано, с 22 февраля 1864 года вынужден был переехать в близлежащее местечко Свирь, где проживал полгода до самого своего ареста.

Во время восстания полиция приписывала ему авторство антиправительственных изданий. Ссылка дочери Камиллы, нахождение под арестом с 1864 по 1865 год самого Дунина-Марцинкевича, денежные штрафы, строгий надзор полиции после освобождения из тюрьмы — всё это большой тяжестью легло на писателя. Театральная деятельность Дунина-Марцинкевича не достигла настоящего расцвета из-за неблагоприятных внешних условий, но послужила фундаментом для дальнейшего развития белорусской драматургии и профессионального театра. 

Умер 21 декабря 1884 года. Похоронен на кладбище в Тупальщина (в. Падневичи, недалеко от Лютинки), ныне Воложинский район.

Творчество 
Писал на польском и белорусском языке. В центре его художественных зарисовок стоит белорусская деревня, её быт. Особое внимание уделяется белорусскому фольклору. Поэт красочно воспроизводит белорусские обряды (купальская ночь, дожинки, «дзяды», свадьба). Для творчества В. Дунина-Марцинкевича характерны элементы сентиментализма.

Формально-художественные средства не отличаются большим разнообразием. Его поэмы описательны, в изображение крестьянского и шляхетского быта вплетается незатейливая романтическая интрига. Пьесы В. Дунина-Марцинкевича остаются актуальным материалом для белорусских драматических театров. Устойчивой популярностью пользуется «Пінская шляхта», отличающаяся живостью диалога и удачным развертыванием комических ситуаций. Данная пьеса является классическим белорусским литературным произведением и входит в школьную программу, так же, как и комедия «Залеты».

Авторство «Пинской шляхты» 
Белорусский филолог, профессор Нина Мечковская в статье «Винцент Дунин-Марцинкевич не был автором водевиля „Пинская шляхта“» (Wiener Slawistischer Almanach 46, 2001), приводит аргументы, которые, по её мнению, могут поставить под сомнение авторство известного драматурга: Дунин-Марцинкевич писал все свои произведения, используя только латинский шрифт, а рукопись «Пинской шляхты» написана кириллицей, автор «Пинской шляхты» многое заимствовал из комедии Ивана Котляревского «Наталка-Полтавка», а каких-то связей Дунина-Марцинкевича с украинской литературой до сих пор не обнаружено. Хотя действие пьесы якобы происходит в селе Ольпень под Давид-Городком, но белорусский диалектолог Фёдор Климчук утверждает, что она написана не на говоре Ольпеня, а на говорах сел возле самого Пинска, и предполагает, что её автором был пинский литератор Стефан Куклинский.

С версией Н. Мечковской несогласны исследователи творчества В. Дунина-Марцинкевича Адам Мальдис и Геннадий Киселёв, отстаивающие версию об авторстве Дунина-Марцинкевича. После подавления Польского восстания 1863-1864 гг. Дунин-Марцинкевич с дочерью Камиллой оказались среди узников Пищаловского замка Минска (срок отсидки: 1864—1865 гг.), осужденные за распространение революционных листовок и активную поддержку восстания. Именно в тюремных стенах у писателя родился замысел главного своего произведения — пьесы «Пинская шляхта».

Литературные произведения 
 Поэмы (на белорусском языке): Гапон 1854, Вечарніцы 1855, Купала 1855, Шчароўскія дажынкі 1857 (издательство «Заглянет солнце и в наше оконце».
 Драматические произведения: комедия-опера «Сялянка» 1846, одноактный водевиль «Пінская шляхта» 1866, комедия «Залёты» 1870.
 Перевод поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» 1859.
 Дунин-Марцинкевич В. И. Избранное: Стихотворения, повести и рассказы. Драматические произведения. Перевод с белорусского и польского. — Мн., Мастацкая лiтаратура, 1991. С. 365.

Некоторые произведения находятся в рукописях.

Память 
 Имя В. Дунина-Марцинкевича носит Могилевский областной театр драмы и комедии (г. Бобруйск).
 В Минске, во Фрунзенском районе названа улица в честь Винцента Дунина-Марцинкевича. На доме № 2/2 установлена мемориальная доска.
 Министерство культуры Белоруссии и Белорусский союз театральных деятелей (БСТД) учредили театральную премию имени Винцента Дунина-Марцинкевича. В Республике Беларусь проходит Международный фестиваль национальной драматургии, который также носит имя драматурга.
 4 февраля 2008 года Национальный банк Республики Беларусь ввел в обращение памятную монету «В. Дунін-Марцінкевіч. 200 год».
 3 сентября 2016 года в Минске открыли скульптурную композицию Станиславу Монюшко и Винценту Дунину-Марцинкевичу на площади Свободы.

Примечания

Литература 
 Дрозд Д. Сямейныя таямніцы Дуніна-Марцінкевіча. Лёсы сясцёр класіка літаратуры. Культура. № 46 (1276) 12.11.2016 — 18.11.2016 г., № 47 (1277) 19.11.2016 — 25.11.2016 г
 Дрозд Д. Сямейныя таямніцы Дуніна-Марцінкевіча. Невядомае пра лёс маці класіка. Культура. № 51 (1281) 17.12.2016 — 23.12.2016 г.
 Дрозд Д. Сямейныя таямніцы Дуніна-Марцінкевіча. Ян Марцінкевіч: загадкі пра бацьку класіка / Частка І Культура. № 5 (1288) 04.02.2017 — 10.02.2017 г. Частка 2. № 7 (1290) 18.02.2017 — 24.02.2017 г.
 Дрозд Д. Сямейныя таямніцы Дуніна-Марцінкевіча. Хто такая Францішка з Марцінкевічаў Парчэўская, і ці спагнала яна пазыкі cвайго бацькі? № 12 (1295) 25.03.2017 — 31.03.2017 г.
 Кісялёў, Г. В. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча : Спроба навуковай сістэматызацыі дакументаў і матэрыялаў / Г. В. Кісялёў. — Мінск : Універсітэцкае, 1988. — 160 с.
 Навуменка, І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч / І. Я. Навуменка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 216 с.

Ссылки 
 Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч : асоба і творчасць | Архивы Беларуси
 «Пинская шляхта» (оригинал на пинчуцком говоре)
 Племянник митрополита, украл несовершеннолетнюю, угрожал бритвой. 10 мифов о Дунине-Марцинкевиче 
 

Поэты Белоруссии
Драматурги Белоруссии
Белорусские поэты
Польские поэты
Белорусские драматурги
Похороненные в Воложинском районе
Викентий Иванович